Степа́н Григоря́н:

 Григорян, Степан Ваанович (род. 1940) — советский и армянский художник-график.
 Григорян, Степан Гургенович (род. 1953) — армянский политолог.